Pockels ist der Familienname folgender Personen:

 Agnes Pockels (1862–1935), deutsche Physikerin und Chemikerin
 August Pockels (1791–1840), braunschweigischer Militärarzt der Befreiungskriege
 Caroline Pockels (1828–1900), deutsche Malerin
 Ferdinand Robert Pockels (1846–1906), deutscher Regierungsrat beim Herzogtum Braunschweig (1887–1895), Kreisdirektor in Helmstedt (1895–1905) und Kreisdirektor in Blankenburg (1905–1906)
 Friedrich Pockels (1865–1913), deutscher Physiker (Pockels-Effekt, Pockels-Zelle)
 Karl Friedrich Pockels (1757–1814), deutscher Anthropologe, Erzieher und Schriftsteller
 Wilhelm Pockels sen. († 1876), ab 1833 Kreisdirektor des Landkreises Holzminden
 Wilhelm Pockels (1832–1904), von 1879 bis 1904 Oberbürgermeister der Stadt Braunschweig